Il singolare del Power Horse Cup 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

È stata la prima edizione del torneo e in finale Juan Mónaco ha sconfitto Jarkko Nieminen per 6-4, 6-3.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Janko Tipsarević (secondo turno)
 Tommy Haas (quarti di finale)
 Juan Mónaco (campione)
 Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

  Lukáš Rosol (primo turno)
  Jarkko Nieminen (finale)
  Viktor Troicki (quarti di finale)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)

Qualificazioni

  Evgenij Korolëv (primo turno)
  Łukasz Kubot (primo turno)

  Guido Pella (semifinale)
  André Ghem (secondo turno)

Lucky loser 
  Aljaž Bedene (secondo turno)

Wild card 

  Benjamin Becker (primo turno)
  Tommy Haas (quarti di finale)

<li>  Juan Mónaco

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Power Horse Cup 2013
ATP World Tour 2013